Золота́р — те ж саме, що й ювелір, золотих справ майстер.
 Золота́р — застаріле позначення асенізатора, чистильника вигрібних ям. За походженням є насмішливим, пов'язаним з непрестижністю професії.

Див. також 
 Золотаренко
 Золотарьов

Примітки